SPC är en förkortning för: 

 Summary of Product Characteristics - produktresumé (läkemedelsbeskrivning)
 Statistisk processkontroll - metod inom kvalitetsteknik 
 Scandic persondatorer - en svensk leverantör av PC-datorer 
 SPC-system - Datorstyrda telefonstationer (Stored Program Control exchange)